

Prénom 
Le prénom de Remacle a son origine en Saint Remacle (c.600-c.669), saint catholique, fondateur de l'abbaye de Stavelot (Belgique) et premier abbé de l'abbaye de Solignac.

Patronymes 
Remacle est le patronyme de :
 Adrien Remacle (1849-1916), écrivain français,
 André Remacle (1910-1995), journaliste et écrivain français,
 Bernard Remacle (1805-1871), homme politique français, 
 Éric Remacle (1960-2013), universitaire et homme politique belge,
 Gauthier Remacle (né en 1977), footballeur belge,
 Jordan Remacle (né en 1987), footballeur belge.

 Marcel Remacle (1926-1999), auteur belge de bande dessinée,
 Philippe Remacle (1944-2011), latiniste belge, professeur de langues anciennes,